Iakovou ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Iakovou (* 1948), griechischer Gewichtheber 
 Chrysostomia Iakovou (* 1971), griechische Leichtathletin